Bag of Tricks – album degli Annihilator del 1994
 Bag of Tricks – album dei Pellek del 2012
 Bag of Tricks – EP dei Big Wreck del 2013